Marsupilami – personaggio immaginario dei fumetti ideato da André Franquin 
 Marsupilami – serie televisiva animata del 1993
 Marsupilami – serie televisiva animata del 2000
 Marsupilami (Sur la piste du Marsupilami) – film del 2012 diretto da Alain Chabat
Marsupilami – videogioco (1995) di Apache Software, prodotto da Sega, per Mega Drive.
Marsupilami: Hoobadventure – videogioco (16 novembre 2021) di Ocellus Studio, prodotto da Microids, per PlayStation 4, Xbox Series, Switch e Steam.